Indonesië
 Semanu (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Semanu (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta